Palmyra puede referirse a los siguientes lugares y divisiones administrativas de Estados Unidos:
 Palmyra, pueblo en el estado de Nueva York.
 Palmyra, villa en el estado de Nueva York.
 Palmyra, lugar designado por el censo, en el estado de Utah.
 Palmyra, boro en el estado de Pensilvania.
 Palmyra, lugar designado por el censo, en el estado de Virginia.
 Palmyra, boro en el estado de Nueva Jersey.
 Palmyra, ciudad en el estado de Misuri.

Además, puede hacer referencia a:
 Palmyra, atolón deshabitado, en la parte central del océano Pacífico.
 Palmyra, una antigua ciudad en Siria.